Pryjutiwka (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kirowohrad im Zentrum der Ukraine mit 3100 (2019) Einwohnern.

Geographische Lage 
Pryjutiwka liegt im Rajon Oleksandrija am rechten Ufer der Inhulez und grenzt im Südosten an das Rajonzentrum Oleksandrija.
Der Bahnhof Korystiwka () im Zuge der Bahnstrecke Borschtschi–Charkiw liegt im Ort, die Hauptstadt der Oblast Kropywnyzkyj liegt 84 km südwestlich der Ortschaft.

Geschichte 
Von 1754 bis 1759 und von 1761 bis 1764 gehörte der Ort mit dem damaligen Ortsnamen Ruschmanka (ukrainisch: ) zum Gebiet des Nowosloboda-Kosaken-Regimentes, einer administrativ-territorialen und militärischen Einheit in der Ukraine. 
Seit 1974 hat Pryjutiwka den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Am Bahnhof Korystiwka bei Pryjutiwka kam es 1986 zum Eisenbahnunfall von Koristowka, bei dem 44 Menschen starben.

Bevölkerungsentwicklung 

Quelle:

Weblinks 

  Gemeindegliederung des Rajon Oleksandrija auf der offiziellen Seite der Ukraine (ukrainisch)
 Seite über das Gemeindegebiet (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kirowohrad
Rajon Oleksandrija
Ort am Inhulez